Pedogeneza – młodzieńczorództwo, zdolność larw niektórych gatunków do rozrodu przez partenogenezę
 Pedogeneza – powstawanie gleb